Ноймарк () може да се отнася за:

 Ноймарк, исторически регион в западна Полша, преди Пруската провинция Бранденбург
 Унгарска марка или Ноймарк, територия (1043-1065), образувана от император Хайнрих III в днешна Долна Австрия
 Ноймарк (Тюрингия), град в Германия
 Ноймарк (Саксония), град в Германия
 Нове Място Любавско или Ноймарк, град в Северна Полша
 Ноймарк (име), еврейско фамилно име в Европа